Bluebell(ブルーベル, Burūberu) est un personnage du manga Reborn!.

Elle est une des véritables couronnes funéraires et le détenteur de l'anneau Mare de la Pluie. On constate que la nudité n'est pas un problème pour Bluebell, en effet elle semble ne pas porter de sous-vêtement derrière son uniforme Millefiore et est toujours pieds nus. Après son Ouverture sanglante, Bluebell prend la forme d'une sirène.

Apparence et personnalité 

Bluebell semble avoir une très forte langue et semble ne pas s'entendre avec Zakuro l'un des membres du groupe car celui-ci n'arrête pas de la narguer. Elle semble être une puissante combattante (allusion quand elle a dit qu'elle pouvait tuer les Vongola sans utiliser sa boîte arme. Bien sûr, on pourrait penser qu'elle est dit ça simplement en jugeant leur apparence). Elle pourrait être plus âgée qu'elle semble due au fait qu'elle ait appelée Tsuna et ses gardiens (des enfants).

Arc Choice 

Bluebell est d'abord montrée avec les autres COURONNES avant le début de Choice. Byakuran arrive à les conduire à la scène. On l'aperçoit pour la première fois se baigner nue dans un grand bocal. Pendant le jeu du Choix, elle tente d'attaquer la famille de Tsuna disant qu'elle pourrait les tuer sans utiliser sa boîte, mais elle est arrêtée par Kikyō. Elle était l'une des 3 combattants Millefiore à se retirer de la bataille Choice. À la fin du jeu et avec la tournure inattendue des événements, Byakuran envoie Bluebell et les couronnes capturer Uni et vaincre les Vongola une fois pour toutes. Après la mort de Torikabuto, Bluebell et Kikyō décident de se retirer temporairement, tandis que Tsuna et les autres se réfugient dans la forêt, se préparant pour la bataille finale qui les attend.
Plus tard, Bluebell vient à l'aide de Zakuro pour éliminer Gokudera en décidant d'utiliser très soudainement son Ouverture Sanglante pour se transformer en sirène. Elle et Zakuro fusionnent ensuite leur attaque comme ils ne pouvaient parvenir à la décision quant à savoir qui porterait le coup final. Juste au moment où il semblait que les deux Millefiore tueraient Gokudera, Gamma et Lal Mirch, la Varia arrive enfin et provoque l'arrêt des attaques. Belphegor, Levi Et Lussuria luttent alors contre Bluebell mais sont capturés dans sa Méduse Barriera, bientôt la jeune fille se rendra compte très vite que ce n'était qu'une illusion provoquée par Fran et Mukuro. Après l'illusion levée, la lutte se poursuit et Ghost arrive sur les lieux. Il déclenche alors des faisceaux de lumière qui absorbent les Flammes de dernière volonté et l'un d'eux frappe Bluebell, étant elle-même une arme à cause de sa transformation, elle se fait drainer toute son énergie et cela implique aussi sa vie.

Arc Batailles des Représentants de l'Arc-en-ciel 
De retour dans le présent, Bluebell fait partie de l'équipe des représentants d'Uni, au même titre que Byakuran, les autres couronnes funéraires, Gamma, Tozaru et Nazaru. Elle semble extrêmement jeune (elle avait déjà l'apparence d'une fillette dans le futur) et a les cheveux bien plus courts cela dit sa mentalité semble être à peu près la même. Elle sera éliminée comme les autres représentants d'Uni lorsque la montre de Chef de Byakuran sera détruite.

Pouvoirs et Armes 

ANNEAU MARE DE LA PLUIE

Boîte arme type Pluie : Cette boîte arme déclenche de petits projectiles qui ressemble à des coquillages de mers pour exploser au contact de la cible.

Ouverture Sanglante (Boîte incrustée dans le corps) : La capacité Ultime de Bluebell. Lorsqu'il est activé, Bluebell se transforme en femme/Shonisaurus( En clair une sirène).

Bomba Ammonite : C'est sans doute la plus puissante attaque de Bluebell. Elle liquéfie sa main pour créer un gros bloc crustacé entouré d'eau qui doit engendrer de lourds dégâts sur l'adversaire.

Barriera Medusa : C'est sa capacité de défense absolue. Elle crée un champ défensif puissant de flammes Pluie qui comporte deux parties, la première est une barrière extérieure qui bloque toutes les attaques extérieures, la deuxième est plus puissante, c'est un champ intérieur composé d'une flamme Pluie d'une pureté de 100 % qui s'active quand l'adversaire réussit à franchir la première partie. La personne est alors paralysée à cause de l'effet "Tranquillité" de la flamme et meurt ensuite pour cause d'un manque de mouvement cellulaire.

Divers 
 Les Six Véritable Couronnes Funéraires ont tous des noms de fleurs, Bluebell a été nommé d'après la jacinthe des bois.
 Dans le Reborn! Fandom, son numéro est 06
 Dans son passé, Bluebell était confiné à un fauteuil roulant.
 Elle est la seule femme parmi les gardiens de Byakuran.
 Bluebell est la seule, parmi les couronnes funéraires, à appeler Byakuran par son nom et lui parle sans aucune formalité, tandis que les autres l'appellent «Byakuran-sama». La raison pour cela est révélé dans le roman Reborn! Secret Bullet 4, où Byakuran lui dit qu'il serait un remplacement pour le frère aîné de Bluebell, qui était mort dans un accident de voiture.
 Dans le roman Reborn! Secret Bullet 4, l'auteure raconte le passé de la jeune fille. Il est dit qu'elle avait un frère ainé qui a toujours nagé avec elle, et les deux avaient vraiment une relation fusionnelle. Mais un jour, son frère mourut quand il l'a protégée d'une voiture fonçant sur elle.

Références 

Personnage de Reborn!